Мэтт Андерсон (; род. 31 октября 1982, Уэст-Айслип, штат Нью-Йорк) — американский хоккеист, центральный и правый нападающий.

Карьера 
Выступал в основном за клубы низших североамериканских лиг. В АХЛ провел 379 игр, в которых набрал 223 очка — (78 + 145) по системе гол+пас. 29 января 2013 года, дебютировал в НХЛ, в составе «Нью-Джерси Девилз», в матче против «Бостон Брюинз». В своём следующем матче за основу «дьяволов», против «Нью-Йорк Айлендерс», Мэтт Андерсон отметился результативной передачей.

В сезоне 2013/14, решил сменить чемпионат и уехал из Соединённых Штатов в Россию, где подписал годовой контракт с московским «Спартаком». Как признался главный тренер красно-белых Фёдор Канарейкин, после подписания контракта с Андерсоном и другими новичками команды:

- Не стоит забывать, что бюджет «Спартака» сохранился на уровне прошлого года. В такой ситуации тщательно работали по каждой кандидатуре. Большое внимание уделяли человеческим качествам потенциальных новичков. Анализировали все, что можно, собирали материал буквально по крупицам. Например, по Андерсону интересовались мнением Ковальчука.

В России Андерсону пришлось привыкать к большим, по сравнению с Америкой, хоккейным площадкам, длительным перелётам и русскому стилю подготовки к сезону. Но как признался сам хоккеист, что он готов к всевозможным трудностям и воспитан на русском хоккее.

Дебютировал за красно-белых в гостевом матче, первого тура нового сезона, против мытищинского «Атланта», в котором отметился двумя результативными передачами. В своём следующем матче за «Спартак» оформил дубль в ворота братиславского «Слована». Сильная сторона хоккеиста — буллиты.

Статистика выступлений 
По состоянию на 5 марта 2014 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Олбани Девилз»
Игроки «Атланта Глэдиэйторз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Юргорден»
Незадрафтованные игроки НХЛ